Е́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Ейская улица — улица в Астрахани
 Ейская улица — улица в Волгограде
 Ейская улица — улица в Геленджике Краснодарского края
 Ейская улица — улица в Краснодаре
 Ейская улица — улица в Москве
 Ейская улица — улица в Ростове-на-Дону
 Ейская улица — улица в Сочи Краснодарского края
 Ейская улица — улица в Таганроге Ростовской области
 Ейская улица — улица на хуторе Южном Курганинского района Краснодарского края

Украина 

 Ейская улица — улица в Запорожье

См. также 

 Ейское шоссе — улица в посёлке Берёзовом Краснодара
 Ейский переулок